Иоас ( «Бог моя отрада») — библейское имя, из носителей которого наиболее известны:

 Иоас (царь Израиля)
 Иоас (царь Иудеи)

Библейские имена